Dominguín puede hacer referencia a:
 Dominguín (1915-1916), revista infantil de Barcelona.
 Domingo del Campo «Dominguín» (1873-1900), torero español.
 Domingo González Mateos «Dominguín» (1895-1958), torero español.
 Domingo González Lucas «Dominguín» (1920-1975), torero español.
 Luis Miguel González Lucas «Dominguín» (1926-1996), torero español.